Lobanil é o nome dado à fêmea do lobisomem em quadrinhos brasileiros das décadas de 70 e 80.

O plural de "Lobanil" é "Lobanis".

Ver também
 Lobisomem
 Monstro

Mitologia